Iron Fist kan syfta på:

 Iron Fist (seriefigur) – en seriefigur från serieförlaget Marvel Comics
 Iron Fist (TV-serie) − en originalserie från Netflix baserat på Marvels seriefigurer
 Iron Fist (musikalbum) – hårdrocksgruppen Motörheads sjunde album, utgivet 1982